Hickman kan som auktorsförkortning betyda:

 Carole S. Hickman
 Vernon Victor Hickman
 Clarence James Hickman

Robotskapade auktorsförkortningar